Verzasca steht als Eigenname für
 den Fluss Verzasca im Kanton Tessin, Schweiz, siehe Verzasca (Fluss)
 eine administrative Einheit im Kanton Tessin, Schweiz, siehe Kreis Verzasca
 ein Tal, das von oben genanntem Fluss geprägt wird, siehe Verzascatal
 eine Fusionsgemeinde, die fast das gesamte Verzascatal umfasst, siehe Verzasca TI